Филип Кубский () — профессиональный польский киберспортсмен, также известный как «NEO». Всемирно известный игрок в Counter-Strike и Counter-Strike: Global Offensive.

 Трижды становился обладателем титула «чемпион мира» по версии WCG: в 2006 году Монца, в 2009 году Чэнду, в 2011 году Пусан. Также он был бронзовым призёром данного чемпионата в 2010 Лос-Анджелес.
 Чемпион мира по версии ESWC в 2007 году Париж.
 Бронзовый призёр чемпионата мира 2009 года по версии KODE5.
 Золотой призёр мировой серии IEM I World Championship в 2007 году Ганновер.
 Серебряный призёр мировой серии IEM III World Championship в 2009 году Ганновер.
 Серебряный призёр мировой серии IEM V World Championship в 2011 году Ганновер.
 Золотой призёр мировой серии IEM VI World Championship в 2012 году Ганновер.

В 2009 году киберспортивный портал HLTV.org по общему опросу назвал Филипа Кубского игроком десятилетия.

Карьера 
В Counter-Strike Филип Кубский начал играть вместе со своим отцом. Вскоре Кубский начал принимать участие в командных соревнованиях.

После окончания школы в 2003 году Кубский принял участие в первом турнире за пределами Польши. Первый выездной чемпионат проходил в Чехии. Его команда заняла там непризовое четвёртое место.

В том же году была пройдена квалификация ESWC в Польше, ребята выбрали себе название — Pentagram. В составе первой пятерки были Neo, LUq, TaZ, pitrek, zibi. Pentagram выиграла Invex Cup и SEC, а состав команды изменился — Neo, TaZ, Loord, Luq, kuben.

2006 год стал годом крупных побед — команда победила на WSVG London и WCG 2006.

В 2007 году команда заняла третье место на CPL Winter 2007, второе на SEC 2007 и завоевала два чемпионских титула на IEM Finals 2007 и ESWC 2007 соответственно.

PokerStrategy стал титульным спонсором польской команды. Команда перешла под знамёна PGS Gaming.

В этом же году Филип Кубский удостоился титулов eSports Player of the Year и Best Counter Strike Player.

В составе ESC Gaming 
В декабре 2011 года Филип Кубский вместе с остальными членами «золотой пятёрки» перешёл в немецкую организацию ESC Gaming.

Кубский занял первое место в списке «20 лучших игроков 2011 года» на сайте HLTV.org.

В 2012 году в составе ESC выиграл один из крупнейших чемпионатов — Intel Extreme Masters в Ганновере с призом за первое место —  долларов.

С августа 2012 году начал выступать в новой игровой дисциплине — Counter-Strike: Global Offensive.

В апреле 2013 года Кубский выступил за команду Netcode Illuminati в рамках ESEA Invite Season 13 Global Finals — в одном из последних чемпионатов Counter-Strike по версии 1.6. Партнёрами по команде были: derek «dboorN» boorn, Tomi «lurppis» Kovanen, Jordan «n0thing» Gilbert и Braxton «swag» Pierce.

В июле 2013 года выступил в составе микса Nostalgie на турнире в Праге. Состав команды: Алексей «OverDrive» Бирюков, Филип «Neo» Кубский, Виктор «TaZ» Войтас Kenny «kennyS» Schrub, Dan «apEX» Madesclaire.

В составе UniversalSoldiers 
8 октября 2013 года стало известно, что Филип Кубский покинул ESC Gaming и вступил в ряды UniversalSoldiers. Кроме него в команде было ещё четыре игрока из Польши: Виктор «TaZ» Войтас, Павел «byali» Белинский, Януш «Snax» Погожельский и Ярослав «pasha» Яржабковский.
18 декабря 2013 года коллектив перестал выступать под знамёнами UniversalSoldiers и вернул старое название AGAiN.

В составе Virtus.pro 
25 января 2014 года российская организация Virtus.pro подписала польский состав. Команда сразу показала уверенные результаты в онлайн встречах. А в марте того же года выиграла престижный турнир с призовым фондом  — ESL One Katowice.

Достижения

Статистика 
Сводная статистика по турнирам, сыгранным Филиппом за 12-летний период.

Самые крупные победы

Команды 
За свою карьеру Филип выступал за:
  Pentagram, июнь 2003 — октябрь 2006 года.
  PGS Gaming, 2006—2008
  MeetYourMakers, 2008—2009
  WICKED, 2009
  Vitriolic Gaming, 2009
  Frag eXecutors, 2010—2011
  AGAiN, 2011
  ESC Gaming, 2011—2013
  place2play, 2012
  Netcode Illuminati, 2013
  Nostagie, 2013
  Universal Soldiers, 2013
  Virtus.pro, 2014 — 2018
FaZe clan, 2019-2019

Примечания

Ссылки 
 Видеоролик 2011 года посвященный Филипу Кубскому

Киберспортсмены Польши
Незавершённые статьи о киберспорте
Профессиональные игроки в Counter-Strike